The Complete Studio Recordings — збірник всіх студійних альбомів шведської музичної групи ABBA, випущено 7 листопада 2005 року і складається з 9 CD і 2 DVD.

Треки

CD 1

Ring Ring (1973) 
 «»
 «»
 «»
 «»
 «I Saw It In The Mirror»
 «»
 «»
 «Me And Bobby And Bobby's Brother»
 «»
 «She's My Kind of Girl»
 «I Am Just A Girl»
 «»

бонус-треки 
<LI>«» (шведська версія)
<LI>«Åh, Vilka Tider»
<LI>«»
<LI>«Santa Rosa»
<LI>«» (іспанська версія)
<LI>«Wer Im Wartesaal Der Liebe Steht» (німецька версія of «»)
<LI>«» (німецька версія)

CD 2

Waterloo (1974) 
 «Waterloo»
 «Sitting In The Palmtree»
 «»
 «»
 «My Mama Said»
 «Dance (While The Music Still Goes On)»
 «»
 «Watch Out»
 «What About Livingstone?»
 «Gonna Sing You My Lovesong»
 «Suzy-Hang-Around»

бонус-треки 
<LI>«» (US Remix 1974)
<LI>«Waterloo» (шведська версія)
<LI>«» (шведська версія)
<LI>«Waterloo» (німецька версія)
<LI>«» (іспанська версія)
<LI>«» (UK Remix 1974)
<LI>«Waterloo» (French версія)

CD 3

ABBA (1975) 
 «»
 «Hey, Hey Helen»
 «Tropical Loveland»
 «SOS»
 «Man In The Middle»
 «»
 «»
 «»
 «Intermezzo No. 1»
 «»
 «»

бонус-треки 
<LI>«Crazy World»
<LI>«Medley: Pick A Bale of Cotton — On Top Of Old Smokey — Midnight Special (1978 Remix)»
<LI>«» (іспанська версія)

CD 4

Arrival (1976) 
 «»
 «Dancing Queen»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «Why Did It Have To Be Me?»
 «Tiger»
 «»

бонус-треки 
<LI>«»
<LI>«Happy Hawaii» (рання версія «Why Did It Have To Be Me?»)
<LI>«La Reina Del Baile» (іспанська версія of «Dancing Queen»)
<LI>«Conociéndome, Conociéndote» (іспанська версія of «»)
<LI>«» (іспанська версія)

CD 5

The Album (1977) 
 «Eagle»
 «»
 «»
 «»
 «Move On»
 «Hole In Your Soul»
The Girl With The Golden Hair — 3 scenes from a mini-musical -
<LI>«»
<LI>«I Wonder (Departure)»
<LI>«I'm A Marionette»

бонус-треки 
<LI>«Al Andar» (іспанська версія of «Move On»)
<LI>«» (іспанська версія of «»)

CD 6

Voulez-Vous (1979) 
 «»
 «»
 «»
 «»
 «The King Has Lost His Crown»
 «»
 «If It Wasn't For The Nights»
 «»
 «Lovers (Live A Little Longer)»
 «Kisses of Fire»

бонус-треки 
<LI>«»
<LI>«Lovelight»
<LI>«»
<LI>«» (іспанська версія of «I Have A Dream»)
<LI>«hiquitita» (іспанська версія)
<LI>«» (іспанська версія of «»)

CD 7

Super Trouper (1980) 
 «»
 «The Winner Takes It All»
 «»
 «»
 «»
 «Happy New Year»
 «»
 «»
 «»
 «The Way Old Friends Do»

бонус-треки 
<LI>«Elaine»
<LI>«» (іспанська версія)
<LI>«» (іспанська версія of «Happy New Year»)

CD 8

The Visitors (1981) 

 «»
 «»
 «»
 «Soldiers»
 «I Let The Music Speak»
 «»
 «Two For The Price of One»
 «»
 «»

бонус-треки 
<LI>«Should I Laugh Or Cry?»
<LI>«» (іспанська версія of «»)
<LI>«» (іспанська версія of «»)
<LI>«»
<LI>«Cassandra»
<LI>«»
<LI>«»

CD 9

Rarities 
 «Waterloo» (Alternate Mix)
 «Medley: Pick A Bale Of Cotton/On Top Of Old Smokey/Midnight Special» (Original 1975 Mix)
 «» (Doris Day версія)
 «» (Full Length версія)
 «Lovelight» (Alternate Mix)
 «»
 «» (Extended Remix)
 «» (Full Length версія)
 «»
 «I Am The City»
 ABBA Undeleted: «Scaramouche» / «» / «» / «Baby» / «Just A Notion» / «Rikky рок ’n’ Roller» / «Burning My Bridges» / «» / «Here Comes Rubie Jamie» / «Hamlet III Parts 1 & 2» / «Free As A Bumble Bee» / «Rubber Ball Man» / «Crying Over You» / «Just Like That» / «Givin’ A Little Bit More»

DVD 1

The Videos 
 «»
 «Waterloo»
 «»
 «SOS»
 «»
 «»
 «»
 «Dancing Queen»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «Eagle»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «I Have A Dream»
 «»
 «The Winner Takes It All»
 «»
 «Happy New Year»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»

Bonus Videos 
<LI>«Estoy Soñando»
<LI>«Felicidad»
<LI>«No Hay A Quien Culpar»
<LI>«Dancing Queen» (1992 версія)
<LI>«The Last Video»

DVD 2

The History 
 Documentary (первісно з'явився на ABBA Gold DVD)

Live in April 1981 
 Вибірка з останнього концерту групи ABBA

 «»
 «»
 «Two for the Price of One»
 «»
 «»
</div>

Посилання 
 інформація на abba-world.net

Альбоми ABBA
Музичні альбоми 2005